Danger! — первый мини-альбом шведского дуэта The Sound of Arrows, вышедший в 2008 году. Danger! был доступен для бесплатного скачивания на сайте звукозаписывающей компании.

Об альбоме
The Sound of Arrows записывали этот мини-альбом, будучи совершенно неизвестными, поэтому для записи ремиксов они привлекли только друзей. Cotton Crew, Panache и Mr Pedro добавили электроники. Версия Ice Cream Shout пошла по пути добавления изысканности вкупе с укулеле и игрушечным пианино.

Список композиций 
CD
 «Intro» — 1:22
 «Danger!» — 4:24
 «A Very Sad Song» — 4:24
 "Winding Roads " — 2:46
 «Danger!» (Mr Pedro Remix) — 4:40
 «Danger!» (Cotton Crew Remix) — 5:48
 «Danger!» (Panache Remix) — 9:19
 «Danger!» (Ice Cream Shout Version) — 4:36
 «Outro» — 2:26

Участники записи 
 The Sound of Arrows — слова, музыка, продюсирование, дизайн обложки диска
 One Size Fits All — дизайн логотипа
 Linus Kullman — дизайн изображения
 Björn Baummann — басы (треки: 2)

Примечания 

Мини-альбомы The Sound of Arrows